A Muralha (livro), romance de Dinah Silveira de Queiróz
 A Muralha (1954), telenovela brasileira produzida pela RecordTV em 1954
 A Muralha (1958), telenovela brasileira produzida pela TV Tupi em 1958
 A Muralha (1961), telenovela brasileira produzida pela TV Cultura em 1961
 A Muralha (1968), telenovela brasileira produzida pela TV Excelsior em 1968
 A Muralha (minissérie), minissérie brasileira produzida pela Rede Globo em 2000

Desambiguações de artes